Die Abkürzung UVG steht für:
in Deutschland: Unterhaltsvorschussgesetz
Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH
in der Schweiz das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG); siehe Unfallversicherung (Schweiz)
Universidad del Valle de Guatemala

UVG